János Hári (né le  à Budapest en Hongrie) est un joueur professionnel hongrois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé dans son pays natal, il part en Suède à l'âge de seize ans. Il joue dans les équipes de jeunes du Hammarby IF et du Färjestads BK. Il est choisi en douzième position par le Junior de Montréal au cours de la sélection européenne 2010 de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors en Amérique du Nord et débute dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Sa saison est difficile, Hári ayant contracté une mononucléose puis se blesse à la jambe gauche. Durant la saison, il est libéré et se joint aux Huskies de Rouyn-Noranda. En 2011, il passe professionnel avec le MODO hockey dans l'Elitserien.

Carrière internationale 
Il représente la Hongrie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il honore sa première sélection senior le  face au Japon lors d'un match de l'Euro Ice Hockey Challenge inscrivant sa première assistance. Le lendemain, il marque son premier but international contre l'Italie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010|| Skåre BK|| Division 1|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2010-2011|| Juniors de Montréal|| LHJMQ|| 23|| 3|| 7|| 10|| 11|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Huskies de Rouyn-Noranda|| LHJMQ|| 23|| 1|| 6|| 7|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| MODO hockey|| Elitserien|| 31|| 5|| 6|| 11|| 33|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012 || MODO hockey J20 || J20 SuperElit || 24|| 17|| 24|| 41|| 113|| 8|| 5|| 3|| 8|| 37
|-
| 2012-2013 || MODO hockey J20 || J20 SuperElit || 17|| 13|| 18|| 31|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=3|2012-2013|| MODO hockey || Elitserien|| 29|| 0|| 3|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Asplöven HC || Allsvenskan|| 1|| 0|| 3|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Djurgården Hockey || Allsvenskan|| 14|| 2|| 4|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| rowspan=2|2013-2014|| HIFK || Liiga || 44|| 8|| 11|| 19|| 12|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| HC Keski-Uusimaa || Mestis || 3|| 1|| 4|| 5|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| MODO hockey || SHL || 53|| 6|| 15|| 21|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Leksands IF || Allsvenskan || 44 || 10 || 33 || 43 || 26 || 14 || 2 || 9 || 11 || 6
|-
| 2016-2017|| Leksands IF || SHL || 51 || 5 || 12 || 17|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Fehérvár AV19 || EBEL || 50 || 22|| 24 || 46|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| Fehérvár AV19 || EBEL || 53 || 22|| 45 || 67|| 20|| 6|| 1|| 4|| 5|| 2
|-
| 2019-2020|| Pelicans Lahti || Liiga || 24|| 2|| 11|| 13|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 18|| 4|| 12|| 16|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Fehérvár AV19 || ICEHL || 46 || 15|| 34 || 49 || 28|| 4|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2021-2022|| Fehérvár AV19 || ICEHL ||  ||

Au niveau international 

| 2009 || align="left"| Championnat du monde junior D1|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"| Cinquième place de la division 1, groupe B
|-
| 2009 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1|| 5|| 4|| 3|| 7|| 6|| +3|| align="left"| Médaille de bronze de la division 1, groupe A
|-
| 2010 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1|| 5|| 1|| 4|| 5||  6||+1|| align="left"|  Médaille d'argent de la division 1, groupe B
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde junior || 2|| 0|| 3|| 3||  2||-1|| align="left"|  Médaille de bronze de la division 2, groupe A
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 1|| 1|| 4|| -1|| align="left"|  Médaille de bronze de la division 1, groupe A
|-
| 2012 || align="left"| Qualification Jeux olympiques || 3|| 3|| 5|| 8|| 0|| +3|| align="left"| Deuxième place du groupe G
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 1|| 2|| 3|| 2|| +3||align="left"|  Médaille de bronze de la division 1 groupe A
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 5|| 5|| 0|| -1||align="left"| Cinquième place de la division 1 groupe A
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 5 || 2 || 2 || 4 || 2 || +3||align="left"| Deuxième place de la division 1 groupe A
|-
| 2016 || align="left"| Qualification Jeux olympiques || 3||1||1||2||2||+2|| align="left"| Deuxième place du groupe H

Références 

Naissance à Budapest
Naissance en mai 1992
Joueur international hongrois de hockey sur glace
Joueur du MODO hockey
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du HIFK
Joueur du Club de hockey junior de Montréal
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Asplöven HC
Joueur du Leksands IF
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du EC Red Bull Salzbourg